Койтас («каменный баран»):
 Койтас — ступенчатое надгробие в форме стилизованного барана.
 Койтас — форма рельефа.

Названия населённых пунктов

Казахстан 
 Койтас — село в Ерейментауском районе Акмолинской области.
 Койтас (быв. Саратовка) — село в Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, ликвидировано в 2013 году.
 Койтас — село в Кокпектинском районе Восточно-Казахстанской области.
 Койтас — село в Куршимском районе Восточно-Казахстанской области.
 Койтас — село в Шетском районе Карагандинской области.
 Койтас — село в Баянаульском районе Павлодарской области.

Примечания